Мужская сборная Нидерландов по баскетболу представляет Нидерланды на международных соревнованиях. Баскетбольный союз Нидерландов — член ФИБА с 1946 года. Мужская сборная Нидерландов 16 раз участвовала в финальных турнирах чемпионата Европы, 1 раз — в финальном турнире чемпионата мира. В олимпийских турнирах сборная не принимала участия ни разу.

Наивысшим достижением команды на чемпионатах Европы является 4-е место в 1983 году.

Результаты

Чемпионаты Европы 
 1946 — 6-е место
 1947 — 11-е место
 1949 — 5-е место
 1951 — 10-е место
 1961 — 15-е место
 1963 — 16-е место
 1967 — 16-е место
 1975 — 10-е место
 1977 — 7-е место
 1979 — 10-е место
 1983 — 4-е место
 1985 — 12-е место
 1987 — 10-е место
 1989 — 8-е место
 2015 — 21-е место
 2022 — 22-е место

Чемпионаты мира 
 1986 — 14-е место

Состав

Примечания

Ссылки 
 NBB — Nederlandse Basketball Bond

Нидерланды
Баскетбол в Нидерландах
Баскетбол